José María Avilés bezeichnet:
 Provinz José María Avilés, eine Provinz in Bolivien

José María Avilés ist der Name folgender Personen:
* José María Avilés Pareja (1816–1874), ecuadorianischer Politiker